El Torneig d'Eastbourne 2010, oficialment conegut com a AEGON International 2010, és una competició tennística jugada sobre herba. És la segona edició pel quadre masculí i forma part de les sèries 250 de l'ATP, en categoria femenina és la 35a edició i pertany als Premier Tournaments de la WTA. Aquesta edició es va celebrar entre el 12 i el 19 de juny de 2010 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

La tennista russa Iekaterina Makàrova va aconseguir el primer títol de la seva carrera. La parella polonesa Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski va defensar el títol de dobles masculins, mentre que Lisa Raymond i Rennae Stubbs van aconseguir el seu quart títol a Eastbourne.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010